Карола Александра Авеллан (; 12 июля 1853, Ускела, Великое княжество Финляндское, Российская империя — 10 августа 1930, Хельсинки, Финляндия) — финская , .

Биография 
Родилась у семье сенатора Карла Кристиана Авеллана.

Дебютировала в 1876 году на сцене Финского театра. Была одной из ведущих актрис этого театра.

В 1879 году совершенствовала своё мастерство в Копенгагене и Парижской консерватории. В 1887—1904 годах преподавала художественное чтение и технику речи в училище при Финском театре. В числе её учеников — актриса Хелми Линделёф.

Написала учебник по художественному слову Kaunolukemisen opas (1901).

Среди лучших ролей Каролы Авеллан — Елизавета («Мария Стюарт» Фридриха Шиллера), леди Макбет («Макбет» Шекспира).

Литература 
 Театральная энциклопедия. Том 1 / Глав. ред. С. С. Мокульский — М.: Советская энциклопедия, 1961

Ссылки 
 Avellan, Kaarola

Авторы учебников